Аројо Агвакате има више значења:

 Аројо Агвакате (Сан Фелипе Усила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Агвакате (Санта Марија Тлалистак), насеље у савезној држави Оахака у Мексику